French Open 2022 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 16–20 maja na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

French Open 2022
French Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet‎